

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 François-Godefroy Desaincthorent, (1766-1823), homme politique français ;
 Jean Desaincthorent, (1795-1878), homme politique français ;
 Jean-Marie-Théophile Desaincthorent, (1820-1881), homme politique français.

Homonymie de patronyme